Cepeda de la Mora, stad i provinsen Ávila i autonoma regionen Kastilien och Leon i Spanien.

Externa länkar 
 Asociación Cultural “El Rollo de Cepeda de la Mora”

Orter i Kastilien och Leon